Marwan est un prénom arabe (), porté notamment par :

Marwān , 623 - 685, calife des marwanides, branche cousine de la dynastie des Omeyyades.
 Abū Al-Walīd ʿAbd al-Malik Ibn Marwān, ou ʿAbd al-Malik, 647 - 705, cinquième calife omeyyade.
Marwān II, mort en 750, quatorzième et dernier calife omeyyade.
Abu Marwān Hayyān Ibn Jalaf Ibn Hayyan, 987 - 1076), historien andalou.
Abu Marwan Abd al-Malik, cinquième sultan de la dynastie saadienne de 1576 à sa mort.

Contemporains 
Marwan Kassab Bachi, né en 1934 et mort le , peintre de Syrie. 
Marwan Hamadé, né en 1939, homme politique libanais, économiste et journaliste francophone.
Marwan Fares, né en 1947, homme politique libanais.
Marwan Lahoud, né en 1966, ingénieur de l'armement français d'origine libanaise.
Marwan Hamed, né en 1977, réalisateur de cinéma égyptien.
Marwan al-Shehhi ou Marwan Yousef al-Shehhi, né en 1978, terroriste mort le .
Marwan Berreni, né en 1988, acteur français.

Patronyme 
Ashraf Marwan (1945-2007), homme d'affaires et négociant en matériels d'armement.
Ibn Marwan, mort en 889, personnalité politique de l'Émirat de Cordoue.

Voir aussi 
Galerie Marwan Hoss, créée par Marwan Hoss, poète d'origine libanaise.
Marouane Barghouti
Marouane Chamakh
Marouane Fellaini